Софиевка — дворянские усадьбы XIX века, в настоящее время ландшафтные парки.
 Софиевка — в XIX веке дворянская усадьба в Шлиссельбургском уезде Санкт-Петербургской губернии Российской империи, а в настоящее время — парк в городе Всеволожске Ленинградской области.
 Софиевка — памятник садово-паркового искусства конца XVIII — первой половины XIX века, в настоящее время — парк, научно-исследовательский институт Национальной академии наук Украины, расположенный в северной части города Умань Черкасской области Украины.